Amadou Ndiaye oder Amadou N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Amadou N’Diaye (Leichtathlet, I), senegalesischer Weitspringer 
 Amadou Ndiaye (Leichtathlet, 1992) (* 1992), senegalesischer Hürdensprinter 
 Amadou Makhtar N’Diaye (* 1981), senegalesischer Fußballspieler
 Amadou Ndoye N’Diaye, senegalesischer Fußballspieler